FernGully – racconto di Diana Young
 FernGully - Le avventure di Zak e Crysta, o FernGully – La foresta incantata (FernGully: The Last Rainforest) – film d'animazione del 1992
 FernGully - Cuccioli da salvare (FernGully 2: The Magical Rescue) – film d'animazione del 1998